Янтарь-2К («Феникс», индекс ГУКОС: 11Ф624) — серия советских спутников оптической разведки.

Разработка начата в 1964 году, в ОКБ-1. Первый запуск состоялся 23 мая 1974 года и закончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя. Последний запуск (Космос-1471) был произведён 28 июня 1983.

Гриф «Совершенно Секретно» на документацию по аппарату Янтарь-2К снят приказом от 1992 года.

Конструкция 
Спутник состоял из трёх отсеков: агрегатного, приборного и специальной аппаратуры. Отсек специальной аппаратуры, содержащий в себе фотоаппаратуру «Жемчуг-4» и бортовую вычислительную цифровую машину «Салют-3М», возвращался на Землю после завершения программы полёта. Две спускаемые капсулы были закреплены на боковой поверхности этого отсека и позволяли оперативно возвращать отснятую фотоплёнку на Землю. В верхней части отсека крепилась бленда для фотоаппаратуры «Жемчуг-4». Перед входом в плотные слои атмосферы оптическая система из бленды перемещалась внутрь отсека.

Так как спутник работал на относительно низких высотах, то для уменьшения торможения об атмосферу отсеки спутника были выполнены в форме усечённого конуса с углом полураствора 12°. Максимальный диаметр «Янтаря-2К» составлял 2,7 метра, высота 6,3 метра. Масса аппарата — 6,6 тонны. Расчётная длительность полёта — 30 суток.

Список запусков

См. также 
 CORONA
 Зенит (КА)

Ссылки 
 
 

Разведывательные спутники СССР